Termin SMP ima više značenja.

 Katepsin e, enzim
 Simetrična multiprocesornost, multiprocesorski sistem